Amengual es un apellido de origen español que puede referirse a:
 Álvaro Amengual (1957 -), artista uruguayo
 Antonio Amengual (1942 -), exfutbolista español
 Claudia Amengual (1969 -), traductora, escritora y profesora uruguaya 
 Gabriel Amengual Coll (1946 -), canónigo y filósofo mallorquín 
 José Amengual (1944 -), pescador submarino mallorquín 
 Lorenzo Amengual (1939 -), artista gráfico, diseñador y humorista argentino
 Recaredo Amengual (1858-1936), militar naval chileno
 René Amengual (1911-1956), compositor chileno
 Santiago Amengual (1815-1898), militar chileno